Наградата „Камоинш“ по името на португалския поет Луиш ди Камоинш е най-важната литературна награда в португалския свят. Дава се ежегодно на писатели, пишещи на португалски, от португалската Фондация Национална библиотека и от бразилската Национален департамент на книгата.

Често е определяна като Нобеловата награда за литература на португалски език.

Лауреати

Източници

Външни препратки 
 Официална страница за обявяване на Португалската национална библиотека

Португалска литература
Литературни награди на Португалия
Бразилска литература